L'Open de Houston de squash 2022 est l'édition 2022 de l'Open de Houston de squash qui se déroule du 4 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Nasir Iqbal. Après avoir été contrôlés positifs peu avant le début du tournoi, Diego Elías, tête de série n°3, et Mohamed El Shorbagy, tête de série n°2, ont été contraints d'annuler leur participation. El Shorbagy ayant été contrôlé positif seulement une heure avant le début du tournoi, aucun joueur n'a pu le remplacer dans le tableau, conformément au règlement. Sa place dans le tableau a été prise par un perdant du premier tour, Nathan Lake, en tant que lucky loser.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2022
Sport aux États-Unis en janvier 2022
Squash en 2022